The Ball Game – videogioco del 1991
 The Ball Game – cortometraggio del 1898 della Edison Manufacturing Company